Hütteroth ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Hütteroth (1902–1976), Landrat
 Wolf-Dieter Hütteroth (1930–2010), Geograph

Siehe auch:
 Hütterott